Жокей () — профессиональный всадник, работающий на ипподроме, человек, который управляет лошадью на скачках. Слово «жокей» также может означать:

 Космические жокеи — вымышленная раса.
 Диск-жокей — то же, что диджей.
 Видео-жокей — то же, что виджей.
 Жокей — один из заражённых в игре Left 4 Dead 2.
 Жокей — озеро в Казахстане